Sian steht für: 
 Siân, weiblicher Vorname, oft Sian geschrieben
 Cigliano, italienische Gemeinde, Sian in piemontesischer Form
 Xi’an, Stadt in China, in veralteter Umschrift Sian, Si-an oder Si’an geschrieben
Stopp islamiseringen av Norge (kurz: SIAN), norwegische islamfeindliche Gruppierung
 Lamborghini Sián, ein Automodell

Siehe auch:
 Sian Ka'an